

Sigle 

PMRC est notamment le sigle de :
 Programme mondial de recherches sur le climat, programme international de recherche sur le climat mondial mis en place en 1980.
 Parents Music Resource Center, groupe de pression américain créé en 1985.
 Pacy Ménilles Racing Club, un club de football basé à Pacy-sur-Eure.